ЛВС:
 Локальная вычислительная сеть
 Марка трамваев, выпускаемых или выпускавшихся на Петербургском трамвайно-механическом заводе:
 ЛВС-66
 ЛВС-80
 ЛВС-86
 ЛВС-89
 ЛВС-93
 ЛВС-97
 ЛВС-2005
 ЛВС-2009